Miejscowości w Polsce:
 Jankówko – osada w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie braniewskim, gminie Wilczęta
 Jankówko – przysiółek w województwie wielkopolskim, powiecie gnieźnieńskim, gminie Gniezno